Lucain est un nom propre qui désigne notamment :
 Lucain (°39 - +65), ou en latin , poète romain, auteur de l'épopée Pharsale.
 Lucain d'Aquitaine († vers 407), ou Lucan, originaire du Poitou, martyr près de Loigny en Beauce (et non Lagny), par les Suèves et les Alains ; saint des Églises chrétiennes  célébré le 30 octobre.
 Marcel Lucain (1894-1963), journaliste, écrivain et directeur de journaux puis de musée français.

Références